Пиксель или пиксел — наименьший логический элемент двумерного цифрового изображения в растровой графике
 Пиксель TV — украинский детский телеканал
 Пиксель-хантинг — процесс поиска выхода из ситуации в компьютерных играх
 Пиксели — американская фантастическая комедия 2015 года
 Битые пиксели — дефект электронного устройства

Pixel 
 Pixel (смартфон) — смартфоны, разработанные компанией Google
 Pixel C — планшетный компьютер компании Google
 Pixel Dungeon — компьютерная игра
 Pixel Qi — американская компания
 Chromebook Pixel — ноутбук семейства Chromebook
 Google Pixel — линейка потребительских устройств
  — офисное здание в Познани

См. также 

 Пикселизация
 Пиксельная графика
 Пиксельная реклама
 Пиксельный шейдер
 Pixelmator
 Ppi